Плей-оф Кубка Стенлі 2014 — стартував після регулярного чемпіонату 16 квітня 2014 та фінішував 13 червня  2014.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Бостон Брюїнс, чемпіон регулярного сезону, чемпіон Атлантичного дивізіону і Східної конференції, Кубок Президента – 117 очок
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Стлоличного дивізіону – 109 очок
 Тампа-Бей Лайтнінг – 101 очко
 Монреаль Канадієнс – 100 очок
 Нью-Йорк Рейнджерс – 96 очок
 Філадельфія Флайєрз – 94 очка
 Колумбус Блю-Джекетс – 93 очка
 Детройт Ред Вінгз – 93 очка

Західна конференція 
 Анагайм Дакс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону, Західної конференції – 116 очок
 Колорадо Аваланч чемпіон Центрального дивізіону – 112 очок
 Сент-Луїс Блюз – 111 очок
 Сан-Хосе Шаркс – 111 очок
 Чикаго Блекгокс – 107 очок
 Лос-Анджелес Кінгс – 100 очок
 Міннесота Вайлд – 98 очок
 Даллас Старс – 91 очко

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференцій

Східна конференція

Західна конференція

Фінал Східної конференції

Фінал Західної конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Посилання 
 Плей-оф на hockey-reference.com 
 Сезон 2013/14 

Сезон НХЛ 2013—2014